46-й чемпионат мира проходил в СССР (Москва). Соревнования в группе В проходили с 16 по 24 марта в Румынии (Галац). Турнир группы C состоялся в испанской Барселоне с 16 по 25 марта.

Изменилась формула проведения чемпионата. Команды были разделены на две группы и играли в один круг. На следующем этапе по две сильнейшие сборные из каждой группы играли между собой в два круга без учёта одного матча, сыгранного на первом этапе. Команды, занявшие 3-4 места на первом этапе по такой же схеме разыграли места с 5 по 8.

Результаты матчей 
Группа А

Группа В

За 1-4 места

За 5-8 места

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Медалисты

Источники

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1979
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1979

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1979
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 1979 году
Март 1979 года
1979 год в Москве
Чемпионаты Европы в СССР
Чемпионаты мира в СССР